Als Schloss Bruck werden folgende Bauwerke bezeichnet:

 Schloss Bruck (Bruck-Waasen) in der Gemeinde Bruck-Waasen, Oberösterreich
 Schloss Bruck (Lienz) in Lienz, Osttirol
 Schloss Bruck (Oberpfalz) in Bruck in der Oberpfalz, Bayern